Symington est un nom propre, toponyme et patronyme anglo-saxon, qui peut faire référence à :

Patronyme 

 , famille de politiciens américains :
 Stuart Symington (1901-1988), homme d'affaires et homme politique américain ;
  (1910–2007), ambassadeur et pionnier de l'aviation ;
  (1927-), attorney et homme politique ;
 Fife Symington (1945-), homme d'affaires et homme politique américain, gouverneur de l'Arizona ;
  (1952-), diplomate ;
 Colin Fraser Symington (1905-1943), botaniste écossais, dont l’abréviation botanique standard est Symington ;
 Donald Symington (1925-2013), acteur de cinéma et de télévision américain ;
 , femme politique américaine ;
  (1881-1965), avocat et homme d'affaires canadien ;
  (1913-1987), leader chrétien américain ;
 , psychanalyste américain ;
  (1984-), joueur de cricket anglais ;
 Sara Symington (1969-), coureuse cycliste anglaise ;
  (1926-2009), joueur de cricket anglais ;
 William Symington (1763-1831), ingénieur et inventeur écossais, constructeur du premier bateau à vapeur.

Toponyme

Écosse 
 , village du South Lanarkshire ;
 , village du South Ayrshire ;

Antarctique 
 , des îles appartenant aux Îles Biscoe ;

Divers 
 Symington Family Estates, société viticole de vins portugais.
 , la plus grande gare de triage du Canada, située près de Winnipeg dans la province du Manitoba au Canada.